Galatz peut faire référence à :
 Galați, ville de l'Est de la Roumanie ;
 Galeï Tsahal, radio de l'Armée israélienne.